Чапельник:

 Чапельник — кухонная принадлежность.
 Чапельник — посёлок в Щигровском районе Курской области.